Собор Воскресения Христова () — собор Ивано-Франковской архиепархии Украинской греко-католической церкви в городе Ивано-Франковск, в Ивано-Франковской области Украины.

Храм находится на площади Шептицкого.

История 
В начале XVIII века в городе Станиславе (ныне Ивано-Франковск) появились иезуиты. В 1720 году на месте сожженной турками церкви ректор иезуитской коллегии Томаш Зеленский начал строительство нового храма. Строительство церкви было завершено в 1729 году.

Однако, из-за ошибок допущенных при строительстве, в стенах сооружения появились трещины, поэтому в 1752 году его разобрали, и в следующем году приступили к строительству нового храма по проекту архитекторов С. Потоцкого и Г. Дальке в стиле австро-баварского барокко с элементами классицизма. Шатровое завершение двух башен заимствовано из гуцульской деревянной архитектуры. В храме три нефа, главный и два боковых. Богатый декор интерьера дополняла барочная скульптура главного алтаря, где находились фигуры ангелов, святых и апостолов.

Строительство церкви продолжалось до 1763 года. А уже через год, в 1764 году во время осады города армией Российской империи была уничтожена одна из двух башен храма.

В 1773 году орден иезуитов в габсбургских владениях был упразднен и церковь закрыли. Постепенно сооружение пришло в упадок.

В 1849 году храм был передан греко-католической общине Станиславова со статусом приходской церкви. С основанием греко-католической епархии церковь получила статус кафедрального собора.

В XIX веке иезуиты вернулись в Станиславов и построили монастырь и церковь Святого Станислава Костки.

В конце XIX веке в соборе был установлен пяти-ярусный иконостас. Тогда же известные украинские художники Манастырский Антон Иванович и Сосенко Модест Данилович выполнили настенную роспись храма. На реставрацию и художественное оформление собора средства были выделены епископом Андреем Шептицким.

Во времена советской власти Украинская греко-католическая церковь была упразднена, и храм утратил статус собора. 28 января 1990 года он был возвращен восстановленной на территории Украины Украинской греко-католической церкви. В 1995 и 2003 году в храме были проведены реставрационные работы.

Источники 
 Собор Святого Воскресения на сайте Ivfrankivsk.if.ua 
 Собор Святого Воскресения на сайте Stanislaw.in.ua 
 Собор Святого Воскресения на сайте Franuk.com 

Храмы, заложенные в 1720 году
Храмы, построенные в 1729 году
Появились в 1729 году на Украине
Соборы Украины
Грекокатолические храмы Украины
Храмы Ивано-Франковска
Ивано-Франковск
Храмы УГКЦ